Madison County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Madison County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 93001253
 Madison County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001114
 Madison County Courthouse (Idaho), ID-Nr. 87001587
 Madison County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 76000790
 Madison County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 75000800
 Madison County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 00001548
 Madison County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001732
 Madison County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001504
 Madison County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 95000342
 Madison County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 69000258